Mandan – popolo di nativi americani
Mandan – città della Contea di Morton, Dakota del Nord